Pitoqqeq bezeichnet:
 Pitoqqeq, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland, siehe Ilulissat#Geschichte
 Pitoqqeq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Pitoqqeq (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland